LVZ ist die Abkürzung für:
die Landwirtschaftliche Vergleichszahl, eine Bewertungsrichtlinie
die Leipziger Volkszeitung, eine lokale Tageszeitung
die Liegenschaftenverwaltung der Stadt Zürich, eine städtische Dienstabteilung der Stadt Zürich
 Low velocity zone, siehe Asthenosphäre
 die Luftverteidigungszone, eine militärische Einrichtung zur Luftabwehr in Deutschland im Zweiten Weltkrieg

LVz ist die Abkürzung für:
 Linienverzweiger und ist ein Begriff aus der Kommunikationstechnologie. Die LVz stammen aus den Zeiten der Reichspost und wurden Anfang 1900 in Deutschland durch die Kaiserliche Reichspost aufgebaut.

LVZ